Arnon Grunberg – scrittore e blogger olandese
 Brad Grunberg – attore statunitense
 Greg Grunberg – attore statunitense

Pagine correlate
Grünberg